Larutia larutense är en ödleart som beskrevs av  George Albert Boulenger 1900. Larutia larutense ingår i släktet Larutia och familjen skinkar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skinkar
larutense